Duluth désigne :
 Duluth, ville américaine située en Géorgie ;
 Duluth, ville située dans le Minnesota ;
 Duluth, census-designated place de l'État de Washington ;
 Duluth, franchise de la National Football League basée à Duluth (Minnesota).

Voir aussi 
 Modèle Duluth, programme américain contre les violences faites aux femmes

Homonymie de localités aux États-Unis